El nombre Rania puede hacer referencia a lo siguiente:

 Rania, una ciudad de India en el distrito de Sirsa, estado de Haryana.
 Rania de Jordania, es la esposa del rey de Jordania, Abdalá II.
 RANIA, una agrupación musical femenina de Corea del Sur.
 Rania, nombre propio femenino provienente del árabe. Su significado es encantadora, preciosa o contenta''.
 Rania, nombre de una marca de leche española de los años 70 y 80 del siglo XX. El dueño, Joan Freixas, hizo entrar en bancarota la empresa cuando se afilió a una secta llamada Ágora. Esta secta la dirigía Ángel Nogueira Dobarro.